Zhongfeng bezeichnet:

 Zhongfeng (Qijiang) (中峰镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qijiang der chinesischen Stadt Chongqing
 Zhongfeng (Zhuxi) (中峰镇), Großgemeinde im Kreis Zhuxi in der chinesischen Provinz Hubei
 Zhongfeng (Mingshan) (中峰乡), Gemeinde im Stadtbezirk Mingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhongfeng (Xiayi) (中峰乡), Gemeinde im Kreis Xiayi in der chinesischen Provinz Henan
 Zhongfeng (Ziyuan) (中峰乡), Gemeinde im Kreis Ziyuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China